If My Heart Had Wings — компьютерная игра в жанре визуального романа для взрослых, разработанная и изданная компанией  в 2012 году. Игра была переиздана компанией MoeNovel в 2013 году.

Сюжет 
Главный герой, Аой Минасе, потерял цель в жизни и вернулся в родной город — Казегуру. Прогуливаясь по Мельничному холму он встречает брюнетку на инвалидном кресле. Вместе они наблюдают за полётом планера, и эта сцена интригует обоих персонажей. Далее герой встречает подругу детства, Агеху Имеги, взрослую студентку Амане Мочидзуки, и вместе они пытаются восстановить старый планер, чтобы исполнить давнюю мечту Амане и её таинственной пропавшей подруги: взлететь выше облаков.

Центральные темы новеллы: потеря (физическая и эмоциональная), преодоление (трудностей, страхов, прошлого и т. д.) и мечты в том или ином виде.

Издания 
Изначально была выпущена компаний Pulltop в Японии 6 апреля 2012 года в виде ограниченной версии с контентом для взрослых. Позже, 25 мая 2012 года, вышло полное ограниченное издание.

28 июня 2013 года MoeNovel (связанная с Pulltop организация) выпустила игру в Steam, переведя её на английский язык и вырезав весь «взрослый» контент. Таким образом роман получил рейтинг 12+.

5 сентября 2019 года вышла английская версия для Nintendo Switch. Использовался отличный от Steam-версии перевод на английский.

If My Heart Had Wings: Cruise Sign 
Специальное издание игры, эксклюзивное для Playstation 3 и Playstation Vita. Включает отдельный рут, посвящённый взаимоотношениям Аоя и Акари.

Фан-диск #1: Flight Diary 
Вышел в Японии 25 января 2013 года. Включал несколько отдельных историй: приквел к основной истории, продолжение основной истории (считая истинным рут Котори) и отдельные руты Хотару и Канако. Также комплектуется дополнительными эччи-рутами близняшек и сестёр Имеги.

27 февраля 2019 года вышел в Steam на английском языке. Весь «взрослый» контент опять-таки был удалён, чтобы соответствовать правилам магазина. Чуть позже вышло DLC с рутом Акари (первоначально выпущенном эксклюзивно для консолей Playstation).

Фан-диск #2: Snow presents 
Также существует второй фан-диск: «If my heart had wings: Snow presents». Являет собой сайд-сторию Аоя и Котори после частичного выздоровления продолжительностью 8-10 часов. Выпущен только на японском языке в виде самостоятельной игры.

Саундтрек 
Включает 29 треков, среди которых 2 песни (периодически звучат во время игры, а также в опенингах и титрах).

Отзывы критиков

If My Heart Had Wings получила положительные отзывы, согласно агрегатору рецензий OpenCritic.

Сайт Jeuxvideo.com назвал игру «красивой, свежой, чистой» похвалив «симпатичных» персонажей, «долгий» но «оригинальный» проект а также несколько концовок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на японском)
 Официальный сайт (на английском)
 Страница на VNDB

Компьютерные игры по алфавиту
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Vita
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Nintendo Switch
Эроге
Игры для одного игрока
Визуальные романы